Сан Хосе де лос Лаурелес има више значења:

 Сан Хосе де лос Лаурелес (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хосе де лос Лаурелес (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику